Коди Тайри Миллер-Макинтайр (; род. 1 июня 1994, Хай-Пойнт, штат Северная Каролина, США) — американский и болгарский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
С 2012 по 2016 играл в NCAA за команду Уэйк-Форест. В 2016 начал профессиональную карьеру в составе бельгийского клуба «Лёвен Беарз». Несмотря на то, что команда выступила в сезоне 2016/17 не слишком удачно, заняв предпоследнее место в чемпионате, Коди по итогам турнира стал лучшим снайпером и лучшим ассистентом. Его показатели: 17,2 очка и 5,8 передач в среднем за матч.

Летом 2017 года перешёл в «Парму», подписав 1-летний контракт. В Единой лиге ВТБ Миллер-Макинтайр также показывает хорошую статистику: после 13 проведённых поединков у Коди в среднем 15,7 очка за игру (9й результат в лиге) и 7,3 передачи (лучший результат в лиге). Яркая игра позволила Миллеру-Макинтайру получить приглашение на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, за него проголосовало 15 из 20 представителей СМИ, выбирающих составы команд.

В частности, такое описание своей игры он получил от газеты «Известия»: На площадке Коди Миллер-Макинтайр умеет всё — отлично разгоняет атаки, смело идет в проходы и способен забросить трехочковый. При этом защитник отлично борется на щите и задействует партнеров. Если судить по началу сезона, сейчас защитник «Пармы» — один из главных кандидатов на оформление трипл-дабла в Лиге ВТБ. Именно высокая результативность форварда сейчас позволяет пермскому клубу идти в зоне плей-офф международного турнира.

В январе 2018 года возникли сообщения об интересе к Коди от команд чемпионатов Израиля и Турции, но он принял решение остаться в «Парме».

1 апреля 2018 года, в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (96:73), Коди оформил трипл-дабл, набрав 17 очков, 11 подборов и 11 передач.

29 апреля 2018 года, Коди оформил второй трипл-дабл в сезоне. В матче против «Автодора» (94:96 OT) он набрал 16 очков, 10 подборов и 16 передач.

В августе 2018 года Миллера-Макинтайр подписал контракт с «Даллас Маверикс», но не смог закрепиться в составе команды НБА и был отправлен в фарм-клуб — «Техас Лэджендс».

В ноябре 2018 года Миллер-Макинтайр вернулся в Россию, став игроком «Зенита».

Личная жизнь 
Помимо баскетбола, Коди занимается разработкой дизайна одежды собственным брендом «Patience». Под ним выпускаются кепки, футболки и худи.

Примечания 

Баскетболисты США
Баскетболисты Болгарии
Игроки БК «Лёвен Беарз»
Игроки БК «Парма»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Цедевита-Олимпия»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Бурк»
Игроки БК «Андорра»
Игроки БК «Газиантеп»